Это век на границе завершения условного периода Раннего Средневековья в Европе и периода, который историки Европы классифицируют как Высокое Средневековье.

Основные события 
 Первое Болгарское царство  (968—1018; Василий II Болгаробойца).
 Королевство Венгрия (1001—1918; Иштван I Святой).
 Ляо обложило данью Империю Сун (1004; ).
 Византийско-грузинская война (1014—1023).
 Походы Руси против Византии (1024; 1043).
 Польское королевство (1025—1569; Болеслав I Храбрый).
 Кордовский халифат (929—1031) распался на несколько эмиратов. Правление Альморавидов (ок. 1040—1147).
 После смерти Санчо III Великого Кастилия и Арагон становятся самостоятельными королевствами (1035).
 Великая Сельджукская империя (1037—1194). Битва при Данданакане (1040). Взятие Багдада сельджуками(1055).
 Караханидское государство распалось на Западное и Восточное ханства (1040).
 Паганское царство (1044—1287). Завоевание Татонского и монских царств (1057).
 Период Хэйан в Японии (794—1185). Война Дзэнкунэн (1051—1063). Война Госаннэн (1083—1089).
 Нормандское завоевание Южной Италии. Битва при Чивитате (1053), пленён папа Лев IX.
 Раскол христианской церкви (1054; Католичество, Православие).
 Битва при Атапуэрке (1054). Фердинанд I Великий провозглашён Императором всей Испании (1056).
 Свержение императора Византии Михаила VI Стратиотика Исааком I Комниным (1057; , близ Никеи).
 Латеранский собор 1059 года. Установлен порядок избрания папы только кардиналами-епископами.
 Нормандское завоевание Англии (1066—1072). Битва при Гастингсе (1066).
 Битва при Манцикерте (1071) — крупное поражение Византийской империи сельджукам.
 Борьба за инвеституру (1075—1122). Разграбление Рима (1084).
 Конийский султанат (1077—1307).
 Комниновское возрождение Византии (1081—1185; Алексей I Комнин).
 Королевство Толедо (1085—1833) отвоёвано в ходе реконкисты. Мусульманские земли южной Испании объединяются под властью Юсуфа ибн Ташфин.
 Поземельная перепись в королевстве Англия (1086; «Книга Страшного суда»).
 Правление Давида IV Строителя в Грузии (1089—1125).
  (1090—1256; ассасины; Хасан ибн Саббах).
 Битва при Левунионе (1091). Печенежское ханство разгромлено (860—1091).
 Король Франции Филипп I отлучён от церкви за двоежёнство (1094).
 Первый крестовый поход (1096—1099; Урбан II). Осада Иерусалима (1099).
  в Северной Африке, ближнем Востоке и Центральной Азии.
 Победа христианства в Дании.
 Образование маркграфства Баден в Германии.
 Поселение половцев на Дунае.
 Ченле удаётся присоединить Дваравати.
 Чичимеки разгромили цивилизацию тольтеков.

Русь 
 Междоусобная война на Руси (1015—1019).
 1017—1037 — Сооружение около Киева укреплений, строительство Золотых ворот, увенчанных надвратной Благовещенской церковью, и Софийского собора.
 1019 — Ярослав Мудрый становится князем Руси.
 1036 — Осада Киева. Победа Ярослава над печенегами, в честь которой был заложен храм Святой Софии.
 1043 — последний вооружённый конфликт между Русью и Византией.
 Триумвират Ярославичей (1054—1073).
 Взятие Новгорода полоцким князем и битва на реке Немиге (1067; первое упоминание Минска).
 Вторжение половецкого хана Шарукана (1068). Битва на реке Альте. Киевское восстание. Битва на реке Снове.
 Битва на Нежатиной Ниве (1078), поражение Великого князя Изяслава Ярославича.
 Междоусобная война на Руси (1094—1097).
 1095 — основание Переяславля-Рязанского согласно тексту Следованой псалтыри Ильинской церкви.
 1096 — первое упоминание о Рязани.
 1097 — Любечский съезд князей.
 Междоусобная война на Руси (1097—1100).
 Первая половина — Перевод в Киеве «Хроники» византийского историографа IX века Георгия Амартола (гр. «грешник»), в которой изложены события всемирной истории от сотворения мира до 842 года.
 Середина — оформление Туровского Евангелия.
 Основан Выдубицкий мужской монастырь.
 Основан Дрогобыч.

Культура 
 Папа Сильвестр II (999—1003), популяризировал арабские и греко-римские научные достижения и изобретения.
 Фирдоуси (935—1020). «Шахнаме».
 Ибн Сина (980—1037). Канон врачебной науки.
 Ибн аль-Хайсам (965—ок.1040). «» (1011—1021).
 Аль-Бируни (973—1048), хорезмский учёный-энциклопедист и мыслитель. «Индия, или Книга, содержащая разъяснение принадлежащих индийцам учений, приемлемых разумом или отвергаемых» (1030).
 Гвидо д’Ареццо (990—1050), итальянский теоретик музыки и педагог.
 Герман из Райхенау (1013—1054), немецкий монах-бенедиктинец, историк, астроном, математик, поэт, теоретик и сочинитель музыки.
 Зарегистрированная китайскими и арабскими астрономами вспышка сверхновой звезды, остатки которой известны под названием Крабовидная туманность (1054).
 Производство бумаги на европейском континенте (1056; Хатива).
 Авицеброн (1022—1058), поэт, философ.
 Ансельм Кентерберийский (1033—1109), католический богослов, философ. «Proslogion» (1078).
 Оксфордский университет (упоминание о работе — 1096).
 Омар Хайям (1048—1131), персидский философ, математик, астроном и поэт. «Комментарии к трудностям во введениях книги Евклида» (1077).
 Повесть о Гэндзи (Мурасаки Сикибу).
 Песнь о Роланде.

 Изобретения сделанные в Китае.
 Печать текстов с помощью ручного набора (1040; Би Шэн).
 Использование компаса для навигации (впервые упомянуто — 1044).
 Военный трактат с описанием приготовления пороха (1044; «Уцзин цзунъяо»).
 Прививки от оспы ().

См. также